Tony Ries (1913–1989) – południowoafrykański zapaśnik, olimpijczyk. Ojciec 
 Tony Ries (ur. 1939) – południowoafrykański zapaśnik, olimpijczyk. Syn